Pico Gordo (Calheta): uma elevação localizada na freguesia do Norte Pequeno, concelho da Calheta, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores;
Pico Gordo (Angra do Heroísmo): cone vulcânio localizado no concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, arquipélago dos Açores.

Ver tamabém 

Desambiguações de topônimos